Cruzeiro Futebol Clube é uma agremiação da cidade de Niterói, estado do Rio de Janeiro, fundada a 23 de outubro de 1932.

História 

Clube do bairro de Pendotiba, em Niterói, o Cruzeiro fez a sua melhor campanha em estaduais de toda a sua história no ano de 1955, quando disputou o antigo Campeonato Estadual Fluminense. Entrou na vaga do Fluminense Atlético Clube, que vencera o campeonato da Liga Niteroiense no mesmo ano, mas resolvera abandonar as disputas profissionais. O Cruzeiro, portanto, o substituiu, caindo no mesmo grupo de Barra Mansa Futebol Clube e Frigorífico Atlético Clube, à época duas grandes agremiações do centro-sul fluminense. Por pouco o time não chega à final. Acabou em segundo no grupo, liderado pelo Leão do Sul de Barra Mansa, que perderia a decisão para o Goytacaz Futebol Clube, o campeão daquele ano.

Voltando um pouco antes no tempo, existe no histórico do Club de Regatas Flamengo uma menção a uma partida, na qual venceu o time de Pendotiba por 4 x 2, no dia 15 de outubro de 1952. 

A agremiação ainda jogaria o Campeonato Estadual Fluminense de 1957 e 1961, participando do grupo que incluía clubes da mesma cidade.

Após a fusão dos antigos estados do Rio de Janeiro e Guanabara disputou em 1979 a chamada Divisão de Acesso, a então Segunda Divisão de Profissionais, vencida pelo Friburgo Foot-ball Club. O Cruzeiro não fez boa campanha na competição, ficando na sétima colocação entre dez agremiações.

No mesmo ano de 1979 consegue o seu título mais importante, o de campeão estadual (categoria Juvenil) da Divisão de Acesso da FFERJ.

Em 1980, se licencia das competições, voltando em 1981 para a disputa da Terceira Divisão de Profissionais. O retrospecto contudo não é dos melhores. O time é o último colocado entre oito participantes.

Em 1982, advém um novo período de inatividade que é interrompido em 1983, quando retorna à Terceira Divisão. Fica apenas em quinto na sua chave, penúltimo, atrás somente do Esporte Clube Costeira, sendo precocemente eliminado do campeonato.

Em 1984, novamente na Terceira Divisão, fica em quarto lugar na sua chave, composta de seis agremiações, não logrando classificação para a fase seguinte.

Em 1985, sempre na Terceira Divisão, o Cruzeiro novamente faz uma campanha irregular na primeira fase sendo logo eliminado. Foi apenas o quinto de sua chave, composta de sete times.

Em 1986, se classifica em terceiro na fase preliminar em sua chave. Na fase final é apenas o oitavo colocado.

Advém um novo período de interrupção das atividades que perdura até 1989, quando a equipe enfim retorna ao Campeonato Estadual da Terceira Divisão de Profissionais. Fica apenas em quinto lugar em uma chave composta de nove agremiações, não conseguindo a classificação para a fase seguinte.

Após essa disputa, o clube fica novamente alguns anos sem disputar campeonatos até retornar em 1995 à chamada Terceira Divisão, que na prática era uma Quarta. A campanha é boa. O clube consegue chegar à fase final do campeonato, ficando na sexta colocação. Tio Sam Esporte Clube e Belford Roxo Futebol Clube são os promovidos.

Advém um novo período de ausência que perdura até 1998 quando o Cruzeiro retorna ao Campeonato Estadual da Quarta Divisão, alcançando o vice-campeonato, ao perder a final para o Esporte Clube Anchieta. Foi o último ano do Cruzeiro em campeonatos profissionais.

Revelou atletas consagrados como Nei Cabelinho, Osvaldo Chaveirinho, Peludo e Gambá.

Desde então não disputa mais competições de âmbito profissional, participando, no entanto, dos certames da Liga Niteroiense de Desportos, conquistando inúmeros títulos de diversas categorias, formando atletas de categoria para clubes do Brasil inteiro.

Possui estádio, o Cruz Nunes, localizado na estrada Caetano Monteiro, no bairro do Badu. Atualmente é presidido pelo Dr Ricardo Antonio Jose Nunes Esberard. As cores são amarelo e azul.

Títulos 
Estaduais
 1979 - Campeão Estadual (categoria Juvenil) da Divisão de Acesso;
 1998 - Vice-campeão estadual da Quarta Divisão de Profissionais;
Municipais
 1984 - Campeão do Torneio Início da L.N.D (categoria Juniores);
 1984 - Campeão invicto da L.N.D (categoria Juniores);
 1985 - Campeão do Torneio Início da L.N.D (categoria Juvenil);
 1985 - Campeão invicto da L.N.D (categoria Juvenil);
 1985 - Vice-campeão da L.N.D (categoria Juniores);
 1985 - Campeão do Torneio Início da L.N.D (categoria Infantil);
 1985 - Campeão da L.N.D (categoria Infantil);
 1986 - Campeão invicto da L.N.D (categoria Juniores);
 1995 - Campeão da Copa Pendotiba (categoria Mirim);
 1996 - Campeão da Copa Jornal O Povo (categoria Fraldinha);
 1997 - Bicampeão da Copa Jornal O Povo (categoria Fraldinha);
 1997 - Campeão do Torneio Início da L.N.D (categoria Infantil);
 1997 - Campeão invicto da L.N.D (categoria Infantil);
 1998 - Vice-campeão da L.N.D (categoria Infantil);
 1998 - Campeão invicto da L.N.D (categoria Juniores);
 1998 - Campeão da Copa Pepsi (categoria Infantil);
 1998 - Vice-campeão da Copa Pepsi (categoria Juvenil);
 1999 - Bicampeão inédito da L.N.D (categoria Infantil);
 1999 - Campeão do Torneio Início da L.N.D (categoria Juvenil);
 1999 - Campeão invicto da L.N.D (categoria Juvenil);
 1999 - Campeão do Torneio Início da L.N.D (categoria Mirim);
 1999 - Campeão da Copa Neltur (categoria Mirim);
 2000 - Campeão da Copa Amizade (categoria Fraldinha);
 2000 - Campeão do Torneio Início da L.N.D (categoria Mirim);
 2000 - Tricampeão inédito da L.N.D (categoria Infantil);
 2000 - Bicampeão invicto (inédito) da L.N.D (categoria Juvenil);
 2000 - Vice-campeão do Torneio Início da L.N.D (categoria Pré-Mirim);
 2000 - Campeão da Copa Sérgio Nunes da L.N.D (categoria Pré-Mirim);
 2001 - Vice-campeão do Torneio Início da L.N.D (categoria Pré-Mirim);
 2001 - Tetracampeão inédito da L.N.D (categoria Infantil);
 2001 - Tricampeão (inédito) da L.N.D (categoria Juvenil);
 2002 - Campeão da L.N.D (categoria Juniores);
 2002 - Tetracampeão (inédito) da L.N.D (categoria Juvenil);
 2002 - Pentacampeão (inédito) da L.N.D (categoria (Infanti);
 2003 - Campeão da L.N.D (categoria Mirim);
 2004 - Bicampeão (inédito) da L.N.D (categoria Mirim);
 2004 - Campeão da L.N.D (categoria Infantil);
 2008 - Campeão da L.N.D (categoria Infantil);
 2008 - Vice-campeão da L.N.D (categoria Mirim);
 2009 - Campeão da L.N.D (categoria Juvenil);
 2009 - Vice-campeão do Torneio Início da L.N.D (categoria Mirim);
 2009 - Campeão da L.N.D (categoria Mirim);
 2009 - Vice-campeão do Torneio Início da L.N.D (categoria Pré-Mirim);
 2010 - Bicampeão da L.N.D (categoria Mirim);
 2010 - Campeão da L.N.D (categoria Mirim);
 2010 - Vice-campeão da L.N.D (categoria Infantil);

Estatísticas

Participações

Ver também
Confederação Brasileira de Futebol
Campeonato Brasileiro
Copa do Brasil
Clubes brasileiros de futebol

Clubes de futebol de Niterói
Clubes de futebol fundados em 1932
Fundações no Rio de Janeiro em 1932